Dzicze Bagno – użytek ekologiczny w województwie opolskim
 Dzicze Bagno – użytek ekologiczny w województwie śląskim